Стройновские (польск. Strojnowski) — дворянский род:

 Стройновский, Валериан (; 1759—1834) — польский экономист, брат Иеронима Стройновского. 
 Стройновский, Иероним (; 1752—1815) — польский правовед, экономист; ректор Главной виленской школы и Виленского университета; брат Валериана Стройновского.